Resentment («resentimiento» en inglés) puede referirse a:
 Resentment, canción de 2004 interpretada por Victoria Beckham y posteriormente por Beyoncé;
 Resentment, episodio de la segunda temporada de la serie Wilfred.